
Termin -{MEG}- ima više značenja.

 Etilen glikol, antifriz
 Magnetoencefalografija, tehnika za snimanje neurona
 Propilen glikol, rastvarač

eo:MEG
fr:MEG
it:MEG
ja:メグ